Hans Siegert ist der Name folgender Personen:
* Hans Siegert (Dichter) (1868–1941), deutscher Pädagoge und Dichter
 Hans Siegert (Fußballtrainer) (Johannes Siegert; 1914–1966), deutscher Fußballtrainer
 Hans-Jürgen Siegert (1935–2021), deutscher Informatiker 

Siehe auch:
 Johannes Siegert